Barba-roja (Oriola), pedania del terme municipal d'Oriola.
 Barba-roja (peça de teatre), original de Frederic Soler.
 Khair ed-Din Barba-rossa, almirall otomà.
 Frederic I Barba-roja, emperador del Sacre Imperi Romano-germànic.
 Barba-roja, pel·lícula de 1965 dirigida per Akira Kurosawa